La Delta Ethniki 1995-1996 è la 14ª edizione del campionato greco di calcio di quarto livello.

Gruppo 1

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1996-1997
      Retrocesse nei Campionati regionali 1996-1997

Gruppo 2

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1996-1997
      Retrocesse nei Campionati regionali 1996-1997

Gruppo 3

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1996-1997
      Retrocesse nei Campionati regionali 1996-1997

Gruppo 4

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1996-1997
      Retrocesse nei Campionati regionali 1996-1997

Gruppo 5

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1996-1997
      Retrocesse nei Campionati regionali 1996-1997

Gruppo 6

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1996-1997
      Retrocesse nei Campionati regionali 1996-1997

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1995
Calcio nel 1996